«Выбери меня» — кинофильм.

Сюжет 
Ив, владелица Лос-Анджелесского бара, сторонница свободной любви. Её соседка по комнате Энн, в жизни полная противоположность, ведёт под именем «доктор Нэнси Лав» ток-шоу на радио, как сексуальный терапевт. Мики, сексуальный, но странный мужчина, начинает ухаживать за обеими девушками…

В ролях 
 Женевьев Бюжо — Энн (доктор Нэнси Лав)
 Кит Кэррадайн — Мики
 Лесли Энн Уоррен — Ив
 Патрик Бошо — Зак Антуан
 Рэй Дон Чонг — Пёрл Антуан
 Джон Ларрокетт — Билли Эйс
 Эдвард Рушей — Ральф Хомски
 Гейлард Сартен — Мюллер
 Роберт Гулд — Лу
 Джон Консидайн — доктор Эрнест Грин

Награды 
 1984 Кинофестиваль в Торонто
 International Critics' Award (Алан Рудольф)

Ссылки 
 
  

Фильмы-мелодрамы США
Романтические комедийные фильмы 1980-х годов
Романтические кинокомедии США
Кинокомедии США
Кинокомедии 1984 года
Фильмы о Лос-Анджелесе
Фильмы США 1984 года
Фильмы на английском языке
Независимые фильмы США